Il doppio del Paris Open 1976 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Wojciech Fibak e Karl Meiler erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Tom Okker e Marty Riessen hanno battuto in finale 6–2, 6–2  Fred McNair e Sherwood Stewart.

Teste di serie
 Tom Okker /  Marty Riessen (campioni)
 Fred McNair /  Sherwood Stewart (finale)
 Stan Smith /  Erik Van Dillen (primo turno)
 Eddie Dibbs /  Harold Solomon (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Paris Open 1976